Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1971 de l’Open d'Australie qui est disputé du 8 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Evonne Goolagong en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Lesley Hunt et Winnie Shaw.

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1971
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1971
Tennis en janvier 1971
Compétition de tennis à Sydney